A Pandora egy fiktív hold, amely James Cameron Avatar c. filmjének és folytatásainak főbb helyszíne. Szárazföldjének nagyrészét esőerdő borítja gazdag élővilággal.

Történelme 
2154-ben az RDA embereket küld a holdra, hogy megtudják kezdeni az unobtánium nevű kristályt. Ez az érc rendkívül sokat ér a földön (20 millió dollár/kg) továbbá szupravezető.

Amerikai fantasyfilmek